Национально-освободительное движение Туркеста́на (1916—1938) — военно-политическое движение туркестанского населения в начале XX века, целью которого была борьба за освобождение Туркестана от царской, а затем от советской власти.

История 
Российская империя в 1876 году окончательно разгромила войска Кокандского ханства и захватила Туркестан, тем самым прекратив работорговлю в Средней Азии. В 1906 — 1912 годах в результате столыпинской аграрной реформы в Туркестан и Степной край из центральных районов России было перевезено более миллиона крестьян, которых расселяли для ведения сельского хозяйства на степных землях. В принятом 3 июня 1907 года «Положении о выборах в Государственную Думу», представительство областей Туркестана и Степного края в нижней палате, введенное прежним избирательным законом, было ликвидировано. Это касалось как представителей выделенного в особую курию "туземного", так и "прочего" местного населения (преимущественно русского), включая имевшего ранее собственного депутата Семиреченского казачьего войска.   

Особу остроту ситуация в Туркестане приобрела в ходе Первой мировой войны. Местные инородцы не призывались в армию, однако указом от 25 июня 1916 года была объявлена так называемая «реквизиция инородцев», в результате которой до полумиллиона человек были мобилизованы на тыловые работы. Это привело к вооруженному восстанию в Туркестане. В Степном крае им руководил Амангельды Иманов.

Сразу после Октябрьской революции (переворота) на IV чрезвычайном Всемусульманском съезде, проходившем в Коканде, 27 ноября было объявлено о создании Туркестанской автономии (Туркестон Мухториати) во главе с Туркестанским Временным Советом.

Но теперь уже Советы разгромили эту попытку получения независимости. Ответом на разгром Туркестанской автономии снова стало мощное национально-освободительное партизанское движение, названное большевиками басмачеством и ликвидированное Советской властью лишь в 1930-е годы.

После распада Союза ССР отношение к басмачеству в республиках Средней Азии пересматривается.

См. также 
 Курбаши
 Басмач
 Национально-освободительное движение уйгурского народа

Примечания 

Басмачество